Papegøjenæb er betegnelse for forskellige slags værktøj:
Bellahøjjern
Papegøjenæb (værktøj) 

Værktøj